Boris Milošević ist der Name folgender Personen:

* Boris Milošević (Kraftsportler) (* 1971), slowenischer Kraftsportler 
 Boris Milošević (Politiker) (* 1974), kroatischer Politiker 
 Boris Milošević (Schiedsrichter) (* 1978), kroatischer Handballschiedsrichter